P79 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 79, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament